
Termin -{GTT}- ima više značenja.

 Genetički kod za valin
 Test glukozne tolerancije